Nederlandse Diabetes Federatie;
Nederlandse Darts Federatie, de voormalige naam van de Nederlandse Darts Bond;
Nationaal Democratisch Front, de naam van diverse politieke bewegingen.